

Geografia 
 Homs, ciutat de Síria;
 Governació d'Homs, regió de Síria la capital de la qual és Homs.
 Batalla d'Homs, diversos significats

Persones 
 Albert Homs i Aguilar (n. 1994), jugador de bàsquet català;
 Francesc Homs i Molist (n.1969), polític català.
 Francesc Homs i Ferret (n. 1951), economista i polític català;
 Joaquim Homs i Oller (1906-2003), compositor català.
 Eladi Homs Zimmer (1922-1998), directiu empresarial català establert a Mallorca.
 Lluís Homs i Moncusí (1868-1956), arquitecte català.